Wandruszka ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Wandruszka (1914–1997), österreichischer Historiker
 Boris Wandruszka (* 1957), Psychotherapeut
 Maria Luisa Wandruszka (* 1950), deutsche Germanistin
 Marina Wandruszka (* 1954), österreichische Schauspielerin
 Mario Wandruszka (1911–2004), österreichischer Romanist und Sprachwissenschaftler
 Ulrich Wandruszka (* 1941), deutscher Linguist, Romanist